Tvijälp kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tvijälp (vid Sommaröarna, Esbo), Nyland, 
 Tvijälp (vid Krokudden, Esbo), Nyland,

Se även
Tvijälpan

Robotskapade Finlandförgreningar